Праздник (фильм, 1938) — художественный фильм 1938 года, США.
 Праздник (фильм, 1988) — художественный фильм 1988 года, СССР, режиссёр Владимир Толкачиков.
 Праздник (фильм, 1993) () — художественный фильм 1993 года, Франция, режиссёр Эли Шураки.
 Праздник (фильм, 2001) — художественный фильм 2001 года, Россия, режиссёр Гарик Сукачёв.
 Праздник (фильм, 2019) — художественный фильм 2019 года, Россия, режиссёр Алексей Красовский.